Фіна́л Лі́ги чемпіо́нів УЄФА́ 2012 ро́ку — фінальний матч розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА 2011—2012, 57-го сезону в історії Кубка європейських чемпіонів і 20-го сезону в історії Ліги чемпіонів УЄФА. Матч відбувся в суботу 19 травня 2012 року в Мюнхені на стадіоні «Альянц Арена». У зв'язку з правилами УЄФА проти корпоративного спонсора, стадіон буде називатися «Футбол-Арена Мюнхен» ().

Шлях до фіналу

Матч

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт УЄФА

Ліга чемпіонів УЄФА 2011—2012
2012 у футболі
2012
Спортивні змагання у Мюнхені
2012
Травень 2012